Ел Сауз, Гранха има више значења:

 Ел Сауз, Гранха (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сауз, Гранха (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику